Клесів — селище міського типу, Рівненська область, Сарненський район, Клесівська селищна громада
 Клесів — село, Рівненська область, Сарненський район, Клесівська селищна громада
 Клесів — залізнична станція Рівненської дирекції Львівської залізниці